Портал — архітектурно оброблений вхід до будівлі.
 Інтернет-портал.
 Архітектурне обрамлення сцени, яке відділяє її від залу для глядачів і утворює портальний отвір — так зване дзеркало сцени.
 Частина металевої конструкції або машинної станини П-подібної форми (наприклад, опорна частина портального підйомного крана).
 «Портал» — назва української асамблеї з фантастики та літературної премії.
 Портал - пристрій для швидкого просторового переміщення у фантастиці та фентезі.

Топонім

Портал — місто, штат Джорджія
 Портал — місто, штат Північна Дакота

Див. також 
 Вікіпедія:Вікіпортали

Примітки